Brüggenei ist der Name folgender Personen:
 Hermann von Brüggenei, genannt Hasenkamp (auch Bugseney, Brügeney, Brüggenei-Hasenkamp oder Hasenkamp von Brüggeney; † 1549), von 1535 bis 1549 Landmeister von Livland
 Rutger von Brüggenei († um 1404), Priester des Deutschen Ordens und Bischof von Kurland

Siehe auch:
 Brügge (Begriffsklärung)
 Brüggen (Begriffsklärung)